Boldt může být:

 Zámek Boldt – zámek na ostrově Heart na řece sv. Vavřince ve státě New York v USA

příjmení
 Frank Boldt (1942–2006) – německý historik a slavista, překladatel a pedagog
 Harry Boldt (* 1930) – německý jezdec